Pidberiszi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pidberiszi (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Pidberiszi (Sboriw)